Glatt ist ein geographischer Name:

Ortschaften:
 Glatt (Sulz am Neckar), ein Stadtteil von Sulz am Neckar

Gewässer:
 Glatt (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Neckarhausen, Stadt Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt
 Glatt (Rhein), linker Zufluss des Rheins bei Rheinsfelden, Gemeinde Glattfelden, Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Glatt (Thur), rechter Zufluss der Thur bei Oberbüren, Wahlkreis Wil, Kanton Sankt Gallen
 Jenneckes Glatt, See bei Rheinberg, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen

Glatt ist ein Familienname:
Adolf Glatt (1899–1984), Schweizer Bildhauer und Maler
Karl Glatt (1912–2003), Schweizer Kunstmaler und Zeichner
 Max Glatt (auch: Max Meier Glatt; 1912–2002), britischer Psychiater und Suchtexperte deutscher Herkunft
 Volkan Glatt (* 1982), deutsch-türkischer Fußballspieler

Glatt ist Namensteil von Unternehmen:
 Glatt Unternehmensgruppe, ein Anlagenhersteller im Bereich der Verarbeitung und Veredelung von pulverförmigen Feststoffen (Binzen, Deutschland)
 Glattzentrum, ein Einkaufszentrum in Wallisellen im Kanton Zürich

glatt, adjektivisches Attribut, bzw. Glätte, zugehöriges substantivisches Abstraktum, bezeichnen:
 in den Materialwissenschaften die Oberflächengüte, siehe beim Gegenbegriff Rauheit
 in der Straßenverkehrssicherheit vereiste oder schneebedeckte Fahrbahnen, siehe Winterglätte
 in der Analysis eine beliebig oft differenzierbare Funktion, siehe Glatte Funktion
 in der Differentialgeometrie eine stetig differenzierbare Kurve, siehe Glatte Kurve
 in der Differentialtopologie eine spezielle Klasse von Mannigfaltigkeiten, siehe Differenzierbare Mannigfaltigkeit
 in der Zahlentheorie eine Kleinheitsforderung an die Primteiler oder Primteilerpotenzen einer Zahl, siehe Glatte Zahl

Siehe auch:

 Glattbach (Begriffsklärung)
 Klatt